Als Feenschach bezeichnet man

 einen speziellen Zweig in der Schachkomposition: Märchenschach
 eine Schachzeitschrift: feenschach (Zeitschrift)